Peter Olausson är:
 Peter Olausson (född 1956), arkivarie, historiker, universitetslektor
 Peter Olausson (född 1971), skeptiker, författare känd för bl a Faktoider